Aquest és un resum estadístic de la lliga de futbol de Polònia (Ekstraklasa) de la temporada 1993/1994.

18 equips van competir aquella temporada. El títol va ser guanyat pel Legia Varsòvia.

Nota: Legia Varsòvia, ŁKS Łódź i Wisłun Kraków van tenir 3 punts de penalització en iniciar la lliga.

Classificació final

Referències 

 Polònia - Llista de classificacions de la lliga polonesa 1920-2001 (RSSSF)

Futbol a Polònia